Швырёв — фамилия. Известные носители:
 Швырёв, Владимир Сергеевич (1934—2008) — советский и российский философ.
 Швырёв, Вячеслав Сергеевич (род. 2001) — казахстанский футболист.
 
 Швырёв, Николай Дмитриевич (род. 1939) — советский государственный, хозяйственный и партийный деятель.
 Швырёв, Юрий Афанасьевич (1932—2013) — советский, российский кинорежиссёр и сценарист.